Śmierć w Wenecji – nowela Tomasza Manna z 1912 roku
 Śmierć w Wenecji – film Luchino Viscontiego z 1971 roku
 Śmierć w Wenecji – opera Benjamina Brittena z 1973 roku.